Бабушка (ба, баба, бабка, бабуля, бабуся) — мать отца или матери, жена дедушки. Кроме того, слово «бабушка» может означать:

Реки 
 Бабушка (приток Пиковки) — река в Томской области.
 Бабушка (приток Куказара) — река в Челябинской области.
 Бабушка (приток Ояша) — река в Новосибирской области.

Литература 
 «Бабушка» — повесть чешской писательницы Б. Немцовой (1855).

Фильмы 
 Бабушка () — чешский чёрно-белый художественный фильм, драма 1940 года; экранизация одноимённой повести Божены Немцовой.
 Бабушка () — чехословацкий двухсерийный цветной телевизионный фильм, драма 1971 года; экранизация одноимённой повести Божены Немцовой.
 Бабушка (мооре Yaaba) — фильм 1989 года производства Буркина-Фасо.
 Бабушка — российский анимационный фильм режиссёра Андрея Золотухина 1996 года.
 Бабушка () — фильм 2015 года режиссёра Пола Вайца

См. также 
 Леди Бабушка
 Babooshka